Il torneo tennistico di doppio misto dei XVII Giochi panamericani si è tenuto al Rexall Centre di Toronto, in Canada, dal 12 al 16 luglio 2015

Teste di serie 
  María Irigoyen /  Guido Andreozzi - Vincitori
  Mariana Duque Mariño /  Eduardo Struvay (Semifinali)
 Gabriela Dabrowski /  Philip Bester - 2º classificati
 Andrea Gámiz /  Luis David Martínez (Primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVII Giochi panamericani